Floirac (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Floirac (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Floirac (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes